Sweet Sensation (perenras), een Nederlands perenras
 Sweet Sensation (trio), een Amerikaans damestrio, actief in de jaren 1986-1992 en van 2005-2009
 Sweet Sensation (band), een Britse band, actief in de jaren 1973-1978
 Sweet Sensation (Sweet Sensation), eerste album van die band
 Sweet Sensation (The Embassy), een album uit 2013 van de Zweedse band The Embassy
 Sweet Sensation (The Melodians), een album uit 1976 van de Jamaicaanse band The Melodians
 Sweet Sensation (Stephanie Mills), een album uit 1980 van de Amerikaanse zangeres Stephanie Mills